Siniša Martinović (né le  à Tuzla en République fédérative socialiste de Yougoslavie) est un joueur professionnel croate et allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Né en République fédérative socialiste de Yougoslavie, il est aussi de nationalité allemande mais il a représenté la Croatie lors de compétitions internationales au début des années 2000. Il commence sa carrière de hockeyeur en 1999 alors qu'il joint les rangs du EV Füssen, club de quatrième division allemande. Il aide le club à être promu en Oberliga pour la saison suivante.

Après une bonne saison en Oberliga, il continue à grimper les échelons du hockey allemand en signant avec le ETC Crimmitschau en 2. Bundesliga. Il évolue dans cette ligue entre 2001 et 2005. Il signe ensuite un premier contrat avec un club de la ligue élite, la DEL, soit avec les Kassel Huskies avec lesquels il ne joue que 4 parties. Il évolue ensuite quelques parties avec les Straubing Tigers avant d'être relégué à nouveau dans la 2. Bundesliga en cours de saison 2006-2007.

Il faut attendre la saison 2010-2011 avant de le revoir à nouveau chausser les patins au niveau élite.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2000-2001 || EV Füssen || Oberliga || 29 ||  ||  ||   ||  ||  || 4,19 ||  ||  ||  ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || ETC Crimmitschau || DEL2 || 21 || 10 || 11 ||  0 ||  || 54 || 2,60 ||  || 0|| 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Heilbronner Falken || DEL2 || 6 || 3 || 3 ||  0 || 295 || 21 || 4,27 || || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 16 ||  || ||   ||  ||  || 2,99 ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || ETC Crimmitschau || DEL2 || 35 ||  || ||   ||  || 104 || 3,01 ||  || 3 || 4 || 8 ||  ||  ||  ||  || 2,09 ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Kassel Huskies || DEL ||4 ||  ||  ||  ||  || 14 || 4,75 || 86 || 0 || 2 || 1 ||  ||  ||  ||  || 1,82 || 90 ||  || 
|-
| 2006-2007 ||Straubing Tigers ||DEL || 44||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || EV Landshut ||DEL2 || 5 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,69 ||  ||  ||  || 2 ||  ||  ||  ||  || 3,18 ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || ETC Crimmitschau || DEL2 || 51 || 24 || 27 || 0 ||  || 126 || 2,46 ||  || 3 || 0 || 6 ||  ||  ||  ||  || 3 ||  ||  || 2
|-
| 2008-2009 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 40 || 30 || 9 || 0 ||  || 72 || 1,84 || || 6 || 10 || 12 ||  ||  ||  ||  || 1,26 ||  ||  || 0
|-
| 2009-2010 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 44 || 22 || 19 || 0 ||  || 85 || 2,08 ||  || 6 || 8 || 7 ||  ||  ||  ||  || 1,27 ||  ||  || 0
|-
| 2010-2011 || Iserlohn Roosters || DEL || 2 ||  || ||  ||  || 5 || 9,85 || 75 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Hamburg Freezers || DEL || 2 || 1 || 0 || 0 ||  || 3 || 2,14 || 90,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Schwenninger Wild Wings || DEL2 || 9 || 4 || 5 || 0 ||  || 22 || 2,45 ||  || 1 || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  || 4,47 ||  ||  || 0
|-
| 2011-2012 || Schwenninger Wild Wings || DEL2 || 38 || 19 || 19 ||  0 ||  || 95 || 2,5 ||  || 1 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,26 ||  ||  || 
|-
| 2012-2013 || Schwenninger Wild Wings || DEL2 || 23 || 17 || 5 || 0 ||  || 47 || 2,08||  || 2 || 2 || 13 ||  ||  ||  ||  || 2,37 ||  ||  || 
|-
| 2013-2014 || Heilbronner Falken || DEL2 || 31 || 9 || 19 || 0 ||  || 88 || 2,96 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 43|| 31||12 || 0|| || 109|| 2,54|| || 5 || 4 || 14 ||  ||  ||  ||  || 2,33 ||  ||  || 0
|-
|2015-2016 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 41|| 28 || 0 || 0 ||  || 95 || 2,43 || 91,6 || 4 || 0 || 14 ||  ||  ||  ||  || 2,24 || 91,6 ||  || 0 
|-
|2016-2017 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 46 || 33 || 0 || 0 ||  || 92 || 2,04 || 91,9 || 5 || 0 || 15 ||  ||  ||  ||  || 2,70 || 90,4 ||  || 0
|-
|2017-2018 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 23|| 14 || 0 || 0 ||  || 70 || 3,13 || 88,3 || 2 || 0 || 6 ||  ||  ||  ||  || 1,9 || 93,9 ||  || 0 
|-
|2018-2019 || Bietigheim Steelers || DEL2 || 24|| 15 || 0 || 0 ||  || 69 || 3,12 || 90,7 || 0 || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  || 4,05 || 81 ||  || 0 
|-
| 2019-2020 || Löwen Frankfurt || DEL2 || 36|| 18 || 0|| 0 ||  || 120 || 3,28 || 89,2 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Internationales 

|-
|2001 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde D1 || 5 || ||  || || || || 6,43 || 84,2 || ||  || align="left" | Huitième Division I
|-
|2002 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde D1 || 5 || ||  || || || || 6,40 || 86,8 || ||  || align="left" | Neuvième Division I
|-
|2003 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde D1 || 4 || ||  || || || || 7,8 || 84,5 || ||  || align="left" | Sixième Division IB
|-
|2004 || align="left" | || align="left" | Championnat du monde D2 || 5 || ||  || || || || 1,2 || 93,8 || ||  || align="left" | Troisième Division II

Notes et références 

Naissance à Tuzla
Naissance en décembre 1980
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du EV Landshut
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du ETC Crimmitschau
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du EV Füssen
Joueur du SC Bietigheim-Bissingen